Aubette is de naam van meerdere kleinere rivieren in Frankrijk.  Het is een verkleinwoord van Aube. 

Er zijn met name riviertjes met die naam in de departementen:
 Seine-Maritime: de Aubette, die ontspringt te Saint-Aubin-Épinay en amper 5 km verder te Rouen in de Seine uitmondt
 Val-d'Oise en Yvelines: de Aubette de Meulan, die ontspringt te Guiry-en-Vexin en 14 km verder te Meulan in de Seine vloeit; op dit riviertje ligt Tessancourt-sur-Aubette 
 Val-d'Oise: de Aubette de Magny, die ontspringt te Nucourt en 15 km verder te Bray-et-Lû in de Epte komt
 Haute-Marne: de Aubette, een zijrivier van de Aube te Dancevoir
 Côte-d'Or: de Aubette, een zijrivier van dezelfde Aube te Boudreville

Aubette kan ook verwijzen naar:
 Aubette (Straatsburg), een gebouw in het centrum van Straatsburg